Goman steht für:

Orte namens Gaman, Koman, Gomān (persisch: گمان) im Iran:

 Goman (Ost-Aserbaidschan), Dorf in Ost-Aserbaidschan
 Gaman (Ost-Aserbaidschan), Dorf in Ost-Aserbaidschan
 Goman (West-Aserbaidschan), Dorf in West-Aserbaidschan
 Goman Zandschan (Provinz), Dorf in Zandschan (Provinz)
 Gaman Zandschan (Provinz), Dorf in Zandschan (Provinz)

Siehe auch:

 Goman-Clan
 Jean-Baptiste Perrier (bekannt als Goman), Sklavenanführer und Revolutionär
 Gaman